Марек — чешское и польское мужское личное имя (см. ) и фамилия, а также название.

Известные носители:
 Марек, Антонин (1785—1877)— чешский писатель, поэт, философ, энтузиаст славянства.
 Марек, Йожеф (1868—1952) — венгерский учёный в области ветеринарии, член-корреспондент Венгерской АН.
 Марек, Корнелия (род. 1985) — польская лыжница.
 Марек, Людвик (1837—1893) — польский пианист, композитор, музыкальный педагог.
 Марек, Пётр Семёнович (1862—1920) — российский публицист, историк и этнограф.
 Марек, Франц (1913—1979) — австрийский философ-марксист польско-еврейского происхождения, участник французского Сопротивления, политический деятель.
 Марек, Ян (1979—2011) — чешский хоккеист.

Псевдоним 
 Иржи Марек (1914—1994) — чешский писатель, журналист, сценарист, редактор, педагог. Доктор философии. Лауреат Государственной премии ЧССР.

Вымышленные персонажи 
 Гален Марек — протагонист медиапроекта Star Wars: The Force Unleashed.

Другое 
 «Марек» — болгарский футбольный клуб из города Дупница.
 «Марек 2010» — болгарский футбольный клуб из города Дупница.

См. также 
 Марек (аббревиатура болгарских слов Марксист, Антифашист, Революционер, Емигрант, Комунист) — псевдоним Станке Димитрова (1889—1944) — болгарского политического деятеля.